«Grand'Anse» puede referirse a:
 Grand'Anse, departamento de Haití.
 Grand'Anse (Mahe), distrito de Seychelles.
 Grand'Anse (Praslin), distrito de Seychelles.